Droga krajowa B42 (Austria)
 Droga krajowa B42 (Niemcy)

Zobacz też